

Geografia 
 Portogallo
 Benavente – comune nel distretto di Santarém
 Benavente – freguesia del comune di Benavente

 Spagna
 Benavente – comune della provincia di Zamora
 Benavente y Los Valles – comarca della provincia di Zamora, in Castiglia e León
 Cubo de Benavente – comune spagnolo della provincia di Zamora

Persone 
 Ciriaco Benavente Mateos (1943) – vescovo cattolico spagnolo
 Cristian Benavente (1994) – calciatore peruviano
 Diego José Benavente (1790-1867) – Director Supremo Supplente del Cile
 Jacinto Benavente (1866-1954) – drammaturgo spagnolo
 José Rufino Echenique Benavente (1808-1887) – politico peruviano
 Marcolino del Carmelo Benavente (1845-1910) – vescovo cattolico argentino
 Toribio de Benavente Motolinia (1482-1568) – missionario francescano